1909 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 24 сентября — открыто движение поездов по Цзинчжаской железной дороге (ныне Цзинбаоская), соединившей Пекин и Чжанцзякоу.
 2 октября — на станцию Астрахань-1 прибыл первый поезд.
 15 декабря — на всём протяжении Астраханской линии Рязано-Уральской железной дороги было открыто движение поездов.
 Закончено строительство железнодорожного моста через реку Бузан на Астраханской линии Рязано-Уральской железной дороги.
 На Московско-Казанской железной дороге создано паровозное депо Москва-Сортировочная.
 На территории Камеруна построена железнодорожная линия Бонабери — Нконгсамба длиной 159 километров.
 В России инженер Н. Е. Долгов предложил прочную монолитную конструкцию железнодорожного пути.
 В Анголе сдана в эксплуатацию Луандская железная дорога.

Новый подвижной состав 
 В России на Коломенском заводе освоен выпуск паровозов серии И.
 В Бельгии освоен выпуск паровозов серии Фл.

Персоны

Родились 
 Дмитрий Васильевич Львов — инженер-железнодорожник, учёный, первый директор Всесоюзного научно-исследовательского тепловозного института.
 Виталий Александрович Раков — инженер-железнодорожник, учёный, автор книг по истории локомотивостроения.

Скончались 
 Князь Михаил Иванович Хилков — государственный деятель, 16-й Министр путей сообщения Российской Империи.

Примечания